Флаг муниципального образования Ила́нский райо́н Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 14 ноября 2019 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 12700.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба Иланского района, выполненную жёлтым, чёрным и белым цветом».

Описание герба: «В червлёном поле — сообращённо восстающие золотые лев и тигр, поддерживающие чёрно-серебряный верстовой столб».

Обоснование символики 
Флаг Иланского района разработан на основе герба Иланского района и повторяет его многозначную символику.

Иланский район расположен в восточной части Красноярского края. Планомерное заселение этих мест казаками и переселенцами началось в XVII столетии. Строительство в XVIII веке Сибирско-Московского тракта и основание первых почтовых станций способствовало появлению новых населённых пунктов, расположенных в полосе главной Сибирской дороги (наиболее старые — Иланский, Далай, Коха, Карапсель, Гавриловка, Южно-Александровка, Кучердаевка и др.). И уже к началу XIX века главные занятия жителей были связаны с обслуживанием тракта: ремонт дорог, мостов, верстовых столбов, содержание лошадей и подвод, помещений для арестантов и стражи.

При строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали в 1894 году, недалеко от Иланского были возведены депо и станция. Возникли новые промыслы, связанные с обслуживанием железной дороги.

И в настоящее время город Иланский является крупнейшим транспортным узлом на востоке Красноярского края. По территории района проходят федеральная трасса «Байкал», Транссибирская магистраль, железная дорога Абакан-Тайшет.

Символика верстового столба многозначна:

— столб символ первых почтовых станций Московского тракта;

— столб, как символ постоянства и опоры, показывает важность Иланского района в транспортной системе края;

— столб аллегорически показывает традиционные для местных жителей занятия, связанные с обслуживанием магистралей, проходящих через Иланский район;

— столб одновременно служит как бы пограничным знаком, символизируя историческую преемственность Иланского района с Иланской волостью, образованной в начале XIX века в составе Иркутской губернии, и вошедшей в 1822 году в состав новообразованной Енисейской губернии.

Фигуры исторической региональной символики: льва из герба Красноярского края (Енисейской губернии) и тигра (бабра) из герба Иркутской области (Иркутской губернии) дополняют символику региональной границы. Лев и тигр, вместе поддерживающие столб, аллегорически показывают хозяйственные и дружеские связи двух соседних территорий.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности и уважения.

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

История

Первый флаг 
Первый флаг Иланского района был утверждён 27 июля 2010 года решением Иланского районного Совета депутатов № 6-34Р, которое было отменено решением от 15 марта 2012 года № 23-162Р, утвердившим второй флаг муниципального образования.

 Описание
«Прямоугольное красное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края горизонтальную зелёную полосу в 2/9 ширины полотнища, и посередине фигуры герба района: жёлтое колесо, заполненное зелёным и выходящим из него жёлтого льва, держащего жёлтые же лопату и серп».

 Обоснование символики
Иланский район расположен в восточной части Красноярского края. Планомерное заселение этих мест казаками и переселенцами началось в XVII веке, с этого времени стали появляться первые населённые пункты, наиболее старые — Иланский, Далай, Алгасы, Кучердаевка, Карапсель, Росляки.

Строительство в XVIII веке Сибирско-Московского тракта дало толчок развитию деревень и сёл. И уже к началу XIX века главные занятия жителей были связаны с обслуживанием дороги: ремонт дорог, мостов, верстовых столбов, содержание лошадей и подвод, помещений для арестантов и стражи.

При строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали в 1894 году, недалеко от Иланского, были возведены депо и станция. Возникли новые промыслы, связанные с обслуживанием железной дороги.

И в настоящее время Иланский является крупнейшим транспортным узлом на востоке Красноярского края — через территорию района проходят федеральная трасса «Байкал» и Транссибирская магистраль. Иланская — узловая станция Транссиба между Красноярском и Тайшетом.

Колесо с выходящим из него красноярским львом символизирует важность Иланского в транспортной системе края, а также отражает традиционные для местных жителей занятия, связанные с обслуживанием магистралей.

Колесо — символ движения, прогресса, стремления вперёд.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, надежды, молодости и жизненного роста, отражает сельскохозяйственную направленность развития района, а также лесоперерабатывающую промышленность и природу, благоприятствующую развитию туризма.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности и уважения.

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

 Авторский коллектив
Первый флаг Иланского района был разработан членами Союза геральдистов России: Константином Фёдоровичем Мочёновым (идея флага), Ольгой Саловой (художник) и Кириллом Викторовичем Переходенко (обоснование символики).

Второй флаг 
Второй флаг Иланского района был 15 марта 2012 года решением Иланского районного Совета депутатов № 23-162Р, который был упразднён решением от 14 ноября 2019 года, утвердившим ныне действующий флаг Иланского района.

 Описание
«Прямоугольное красное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего правого края горизонтальные волнистые ленты синего и белого цветов, в нижнем левом углу аналогичные ленты синего и белого цветов и посередине фигура герба района». «Герб представляет собой червлёный (красный) щит. В левой части щита, на фоне стилизованного изображения граней верстового столба лев, в правой лапе держащий лопату (обращённую косвенно вверх и влево), а в левой — серп. В центральной части золотое изображение колоса с чёрным обрамлением на фоне изображения ели. В нижней части стилизованный русский орнамент по красному полю».

 Обоснование символики
Первые четыре абзаца в обосновании символики второго флага взяты из обоснования символики первого флага.

Грани верстового столба с красноярским львом символизирует важность Иланского района в транспортной системе края, а также отражает традиционные для местных жителей занятия, связанные с обслуживанием магистралей.

Зелёный цвет в изображении — символ природы, здоровья, надежды, молодости и жизненного роста. Золотой колос на фоне стилизованного изображения ели отражает сельскохозяйственную направленность развития района, а также лесоперерабатывающую промышленность и природу, благоприятствующую развитию туризма.

Русский орнамент в нижней части герба передает фольклорные традиции, христианское вероучение, наследие и символизирует славянское происхождение населения района.

Золото — символ урожая, богатства, стабильности и уважения.

Красный цвет — символ силы, мужества, труда, красоты и праздника.

Ленты синего и белого цветов символизируют принадлежность к Российской Федерации.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Тигр в геральдике